Armen Martirosjan ist der Name von

* Armen Martirosjan (Diplomat) (* 1961), armenischer Diplomat
 Armen Martirosjan (Musiker) (* 1963), armenischer Musiker
 Armen Martirosjan (Leichtathlet) (* 1969), armenischer Dreispringer 
 Armen Martirosjan (Politiker) (* 1973), armenischer Politiker